Fabio Carpani – pilota motociclistico italiano
Fausto Carpani – cantautore italiano
Giuseppe Carpani – scrittore e librettista italiano
Giuseppe Carpani – arbitro di calcio italiano
Rachael Carpani – attrice australiana